Le téléphone pleure peut être : 
 Le téléphone pleure, une chanson interprétée par Claude François en 1974.
 Le téléphone pleure, un film italien de Lucio De Caro, sorti en 1975.